Leszek Pacholski (ur. 1944) – naukowiec związany z Politechniką Poznańską
 Leszek Pacholski (ur. 1945) – naukowiec związany z Uniwersytetem Wrocławskim